Dos buques de la Armada de Estados Unidos han sido nombrados USS Belleau Wood en honor de la batalla de Belleau Wood ocurrida cerca de Château-Thierry, Francia, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial
 El , fue un portaaviones de la clase Independence, participó en la Segunda Guerra Mundial. Fue vendido a Francia sirviendo como Bois Bellau R97.
 El , fue un buque de asalto anfibio asignado el 3 de diciembre de 1978 y dado de baja el 28 de octubre de 2006. Fue hundido durante unos ejercicios cerca de las costas de Hawái en 2006.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos